Pojem obrok znamená:
 obrok (krmivo) – jadrné krmivo pro koně, kvalitní oves vypěstovaný na obročním úhoru
 Obrok (Tuhaň) – vesnice v jižní části okresu Česká Lípa
 Obrok – tradiční setkání roverů a rangers (skautů a skautek starších 15 let)

Externí odkazy